40 км — остановочный пункт (платформа) Октябрьской железной дороги, находящийся на территории Угличского района Ярославской области.

Характеристика 
Остановочный пункт расположен неподалёку от деревни Деревеньки Улейминского сельского поселения, садовых товариществ «Часовщик-12» и «Часовщик-13», а также автомобильной дороги 78Н-0867 «Углич — Маймеры».

Железнодорожное сообщение

Примечания

Ссылки 
 Остановочный пункт 40 км на сайте Единая сетевая разметка
 Расписание поездов по остановочному пункту 40 км
 Фотографии Остановочного пункта 40 км

Остановочные пункты по алфавиту
Остановочные пункты Московского региона Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Ярославской области